Сарос 117 повторюється кожні 18 років 11 днів та містить 71 затемнення. Серія почалась із часткового сонячного затемнення 24 червня 792 року і досягла стадії кільцеподібних затемнень 18 вересня 936 року. Гібридне затемнення трапилось в цій серії п'ять разів: від 25 травня 1351 до 8 липня 1423 року. Стадія повного затемнення тривала від 18 липня 1441 до 19 травня 1928 року. Серія закінчиться частковим затемненням 3 серпня 2054 року. Найдовша тривалість повного затемнення була 4 хвилини 19 секунд 26 квітня 1892 року.

Сонячні затемнення

Посилання 
 Опис серії сонячних затемнень Сарос 117 на сайті НАСА

Сарос